Амело де Шайю () — французская фамилия. Известные носители:

 Амело де Шайю, Антуан-Жан (1732—1795) — французский политик, государственный деятель, Государственный секретарь королевского двора Франции (1776—1783).
 Амело де Шайю, Жан-Жак (1689—1749) — французский политик, государственный деятель, дипломат, адвокат. Государственный секретарь по иностранным делам (Министр иностранных дел Франции) (1737—1744).
 Амело де Шайю, Антуан-Леон — французский государственный деятель, интендант Бургундии с 1783 по 1790 год.